«Ро́дина» — шахта в Кривом Роге (Украина). 

«Родина», в своё время входила в состав производственного объединения «Кривбассруда», которое обеспечивало более 60 % потребности Союза ССР в железной руде. Предприятие по состоянию на 2008 год называется ОАО «Кривбассжелезрудком» (ОАО «КЖРК»).

История 
Шахта «Родина» сдана в эксплуатацию в июле 1972 года. До 1 октября 1989 года как структурное подразделение входила в состав рудоуправления имени Карла Либкнехта производственного объединения «Кривбассруда».

Разработка этого рудного поля ведётся с 1886 года (территория бывшего рудника Юлии Шмаковой). На 2010 год шахтостроители 26 участка ОКСа ведут работы по углублению шахтного ствола на отметке 1 522 метра. Добыча руды производится на горизонте 1 315 метров. Ведутся работы по подготовке к добычным работам на горизонтах 1 390 и 1 465 метров. Кроме основного ствола «Родина» имеет еще и вспомогательные — «Северная вентиляционная» (обеспечивающая вентиляцию подземных выработок) и запасной ствол — бывшая шахта имени 50-летия газеты «Правда». Средняя добыча товарной железной руды около 1 750 000 тонн в год с процентным содержанием железа 59,50 %. 

Шахта «Родина» считается одной из первых в Кривом Роге шахт по запасам товарной руды и высокому процентному содержанию железа в руде. Геологи обнаружили запасы товарной железной руды на территории шахты на глубине более трёх километров. Планируется разработка еще двух горизонтов. В начале ноября 2009 года велись переговоры о продаже шахты одному из французских предприятий. Впрочем, шахтой интересовался и интересуется железный гигант и практически европейский монополист предприятие «АрселорМиттал».

В 1980 году обрела скандальную известность в связи с обнаружением японскими покупателями в руде шахты золота и ряда других редких элементов. Впоследствии поставки руды в Японию были прекращены, а процент содержания золота советскими специалистами был оценен как не промышленный.

Галерея

Примечания

Источники 
 Шахта «Родина» // Горнорудное дело Украины в сети Интернет [Текст]: справочник / О. Е. Хоменко, М. Н. Кононенко, А. Б. Владыка, Д. В. Мальцев. — Днепропетровск: Национальный горный университет, 2011. — 288 с. — С. 19. ISBN 978-966-350-306-6.

Шахты Кривого Рога
Предприятия, основанные в 1972 году